Paulig ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Paulig (1873–1933), deutscher Schauspieler
 Gustav Paulig (1850–1907), deutsch-finnischer Unternehmer
 Oswald Paulig (1922–2006), deutscher Konsumgenossenschafter und Politiker (SPD)
 Peter Paulig (* 1932), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Ruth Paulig (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 

Paulig steht für:
 Paulig (Unternehmen), eine finnische Kaffeerösterei

Siehe auch:
 Paulick
 Paulik